Angelos (imię)
 Angelos (biskup Asz-Szarkijji)
 Angelos (biskup pomocniczy Aleksandrii)
 Angelos (biskup Londynu)